Slovo Hejda může být:

Příjmení osob 
 Dagmar Hejdová (1920–2009) – česká historička umění
 Eva Heyd rozená Hejdová (* 1953) – česko-americká publicistka, fotografka a umělkyně
 Irena Hejdová (* 1977) – česká novinářka, filmová kritička a scenáristka
 Jan Hejda (* 1978) – český hokejista
 Jiří Hejda (1895–1985) – český spisovatel a publicista
 Lukáš Hejda (* 1990) – český fotbalista
 Míra Hejda (* 1983) – český moderátor, TV producent a kreativní TV marketing manager
 Romana Hejdová (* 1988) – česká basketbalová reprezentantka
 Tadeáš Hejda (* 1997) – český lední hokejista
 Theodor Hejda (1858–1920) – česká a ukrajinská náboženská postava, kněz Volyňští Češi komunity v Kvasylivu
 Zbyněk Hejda (1930–2013) – český básník a překladatel
 Zorka Hejdová (* 1990) – česká televizní a rozhlasová moderátorka

Vrchol, hora, kopec 
 Hejda (Broumovská vrchovina) – vrchol v Broumovské vrchovině

Geomorfologická jednotka 
 Ostaš - Hejda – Část Machovské pánve

Externí odkazy